Włosowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jacek Włosowicz (* 1966), polnischer Politiker
 Zbigniew Włosowicz (* 1955), polnischer Jurist und Diplomat